Mirisi, zlato i tamjan (roman), knjiga Slobodana Novaka iz 1968.
 Mirisi, zlato i tamjan (1971.), film iz 1971.
 Mirisi, zlato i tamjan (predstava), predstava premjerno izvedena 1974.